El acrónimo NPS puede hacer referencia:
 al National Park Service, Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos;
 a la telenovela venezolana No puede ser;
 al índice de lealtad del cliente, en inglés: Net Promoter Score;
 al Partido Nacional de Surinam.